Дворж́ицький () — українське прізвище.

Українські прізвища